Le tournoi de tennis de Kampala est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute du 21 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Ken Fletcher enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Kampala

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Événement sportif en Ouganda
Sport à Kampala
Kampala
1968 en Afrique
Sport en mars 1968